A. Van Cauwelaert (tramhalte) - tramhalte in Antwerpen nabij de August van Cauwelaertlaan
 August Van Cauwelaert - Vlaams dichter